Koeskoezen (Phalangeridae), een familie van klimbuideldieren
 Couscous, een populair Noord-Afrikaans griesmeelgerecht
 Cuz Cuz of Cuzcuz, een dorp en archeologische vindplaats in Chili